Армя́нская Премье́р-ли́га () — главное футбольное соревнование в Армении. С 1936 по 1991 год оно проводилось как региональный турнир в пределах СССР. Чемпионаты проходят под эгидой Футбольной Федерации Армении. В турнире участвуют 10 клубов. Победитель лиги получает место в первом отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Чемпионат Армении проводится по системе «осень-весна». После завершения сезона команда, занявшая последнее место, переводится в Первую лигу взамен ее победителя.

История 

С 1936 по 1991 годы соревнование проходило как региональный турнир в рамках СССР. В 1992 году была создана Федерация футбола Армении, а вместе с ней «Высшая лига», название которой изменилось на нынешнее в 1999 году.

В 1992—1995 и 1997—2011 годах чемпионат проходил по системе «весна-осень», в сезонах 1995/96, 1996/97 и с 2012/13 — проводился по системе «осень-весна».

Чемпионы Армянской ССР

Чемпионы

Количество титулов

Статистика

Игроки, забившие наибольшее количество мячей в Премьер-лиге 

Примечания

 (•) — пометка для действующих футболистов

Игроки с наибольшим количеством матчей в Премьер-лиге

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации футбола Армении 
 Чемпионат Армении на сайте «Архив голов» 

 
Армения